Università Sorbonne Nouvelle – università di Parigi
 Nouvelle-Église – comune francese del dipartimento del Passo di Calais
 Nouvelle – comune canadese della regione Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine